Ів Расін (;  7 лютого 1969, Матан, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Життєпис 
Клубна
Свою кар'єру хокеїста почав у ГЮХЛК, виступаючи за клуб «Шевальє Лонгьой». У драфті НХЛ 1987 року був обраний клубом «Детройт Ред-Вінгс» у першому раунді під 11 номером.

Після обрання його «червоними крилами» він встиг зіграти у складі фарм-клубу «Адірондак Ред-Вінгс» (АХЛ). У сезоні 1989/90 дебютує в складі «Детройт Ред-Вінгс», протягом наступних трьох років є постійним гравцем основи. Ще шість сезонів Ів відіграв за клуби НХЛ: Філадельфія Флаєрс, Монреаль Канадієнс, Сан-Хосе Шаркс, Калгарі Флеймс та Тампа-Бей Лайтнінг.   

З сезону 1998/99 Ів виступає в Європі за наступні клуби: Йокеріт, «Адлер Мангейм» (чотири сезони та чемпіонський титул 2001 року) та Інґольштадт.

Завершив свою кар'єру в сезоні 2005/06, виступаючи за клуб «Пролаб де Тетфорд Мінес» (LNAH).

Збірна
У складі національної збірної брав участь у чемпіонатах світу 1991 (став срібним призером чемпіонату) та 1994 (чемпіонський титул) років.

Нагороди та досягнення 
1989 володар Кубка Колдера у складі «Адірондак Ред-Вінгс».
1991 срібний призер чемпіонату світу у складі збірної Канади.
1994 чемпіон світу у складі збірної Канади.
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на legendsofhockey  

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Ільвеса»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Інгольштадта»